Korte versie van Johanna
Koosnaam van Hanna
Hansje (strip)